Briz steht für:

 Briz, andere Transkription von Bris, russische Trägerraketen-Oberstufen
 Ángel Sanz Briz (1910–1980), spanischer Diplomat